И́горь Са́вченко:
 Савченко, Игорь Андреевич (1906—1950) — советский кинорежиссёр.
 Савченко, Игорь Васильевич (род. 1966) — народный депутат верховной Рады Украины.
 Савченко, Игорь Викторович (род. 1962) — советский и белорусский фотограф.